

Persone 
 Grillo (IV secolo a.C.-362 a.C.) – figlio maggiore dello storico ateniese Senofonte
 Basilio Grillo Miceli, all'anagrafe Giuseppe Grillo (1937-2021) – arcivescovo ortodosso italiano
 Beppe Grillo (Giuseppe Piero Grillo, 1948) – politico, attore, blogger e opinionista italiano
 Carlo Grillo (1919-1990) – scrittore, poeta e matematico italiano
 Carlo Giovanni Battista Grillo (1780-1852) – avvocato, magistrato e Primo Presidente del Senato di Savoia
 Clelia Grillo Borromeo (1684-1777) – nobildonna italiana
 Ernesto Grillo (1929-1998) – calciatore argentino
 Fabrizio Grillo (1987) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Frank Grillo (1965) – attore americano
 Friedrich Grillo (1825-1888) – industriale tedesco
 Girolamo Grillo (1930-2016) – vescovo della Chiesa Cattolica
 Giulia Grillo (1975) – politica italiana
 Luigi Grillo (1943) – politico italiano
 Orazio Grillo in arte Brando (1969) – musicista catanese
 Onofrio del Grillo (1714-1787) – nobiluomo nativo di Fabriano (alla sua figura è ispirato il film Il marchese del Grillo)
 Paride Grillo (1982) – ciclista italiano
 Beata Madre Teresa Grillo Michel (1855-1944) – religiosa italiana

Zoologia 
 Grillo – termine del linguaggio comune riferito a una serie di ortotteri. Grillo è nome comune di alcuni insetti ensiferi della famiglia Gryllidae della superfamiglia Grylloidea, e, a volte, in maniera scorretta, di alcuni membri di piccole dimensioni del sottordine Caelifera, più propriamente definiti locuste.
 Grillo campestre
 Grillo del focolare
 Grillo silente
 Grillo dei boschi

Altro 
 Grillo – SIP telefono (1967)
 Grillo – cognome italiano
 Grillo – famiglia storica genovese
 del Grillo – famiglia della nobiltà romana
 Grillo – vitigno da uva bianca diffuso in Sicilia
 Grillo – accessorio metallico utilizzato in nautica e in sollevamento carichi.
 Piaggio Grillo – ciclomotore
 Festa del grillo – manifestazione folkloristica di Firenze
 Grillo (o grylloi), figura fantastica e grottesca di un uomo formato dalla testa posta direttamente sulle gambe, presente, ad esempio, nella pittura di Hieronymus Bosch
 Grillo, nome di un mezzo navale d'assalto della Regia Marina utilizzato nella prima guerra mondiale
 Grillo – pezzo eterodosso degli scacchi
Grillo – personaggio dell'Orlando furioso
Grillo Parlante – personaggio de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

Pagine correlate 
Grilli

Altri progetti